Пине́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Пине. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10287.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к востоку от Парижа, в 70 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1255 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 797 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 616 были экономически активными, 181 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 616 активных работали 553 человека (298 мужчин и 255 женщин), безработных было 63 (25 мужчин и 38 женщин). Среди 181 неактивных 52 человека были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Брантиньи (XV—XVI века). Памятник истории с 1987 года
 Часовня на кладбище (XVI век). Памятник истории с 1927 года
 Крытый рынок. Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об